ТПЦ — многозначная аббревиатура:
 ТПЦ — типография полного цикла
 ТПЦ — торгово-промышленный центр
 ТПЦ — трубопрессовый цех
 ТПЦ — трубопрокатный цех

См. также 
 РТПЦ — радиотелевизионный передающий центр
  — аббревиатура латиницей